Кеслер — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Кеслер, Арон Лазаревич (более известен как Аркадий Леонтьевич Киселёв; 1880—1938) — советский государственный деятель.
 Кеслер, Маргарита Леонидовна (1908—?) — советский живописец.
 Кеслер, Райан (род. 1984) — американский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских Игр 2010 года.
 Кеслер, Ярослав Аркадьевич (род. 1946) — российский химик, музыкант, автор пьес и историко-лингвистических идей, непризнанных научным сообществом.

См. также 
 Кесслер